Amphoe Prakhon Chai (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im südlichen Teil der Provinz Buri Ram. Die Provinz Buri Ram liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Ban Kruat, Lahan Sai, Chaloem Phra Kiat, Nang Rong, Amphoe Mueang Buri Ram, Phlapphla Chai in der Provinz Buri Ram sowie Amphoe Prasat in der Provinz Surin.

Geschichte 
Im Jahr 1939 wurde der Landkreis von Talung () in Prakhon Chai umbenannt.

Sehenswürdigkeiten 
 Prasat Hin Mueang Tam () – unweit vom Prasat Hin Phanom Rung gelegen, stammt aus dem 11. Jahrhundert und hat im Khmer-Stil gemeißelte Türstürze sowie eine Laterit-Mauer.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Prakhon Chai ist in 16 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 182 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Salaeng Thon (Thai: )
 Khok Ma (Thai: )
 Khao Khok (Thai: )
 Prakhon Chai (Thai: )

Außerdem gibt es 13 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Prakhon Chai (Thai: )
 Ban Sai (Thai: )
 Lawia (Thai: )
 Chorakhe Mak (Thai: )
 Pang Ku (Thai: )
 Khok Yang (Thai: )
 Phaisan (Thai: )
 Tako Taphi (Thai: )
 Nong Bon (Thai: )
 Khok Makham (Thai: )
 Khok Tum (Thai: )
 Prathat Bu (Thai: )
 Si Liam (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Prakhon Chai bei amphoe.com (Thai)

Prakhon Chai